Rolls-Royce bezeichnet:
 Rolls-Royce Group, einen international tätigen Konzern
 Rolls-Royce Motor Cars, einen Automobilhersteller
 Rolls-Royce Motors, einen ehemaligen Automobilhersteller, siehe Bentley
 Rolls-Royce Power Systems, einen Hersteller von Dieselmotoren

Siehe auch:

 Rolls-Royce Museum